Адыгэ:

 Адыгэ макъ — общественно-политическая газета на адыгейском языке, издаваемая в Адыгее
 Адыгэ псалъэ — общественно-политическая газета на кабардинском языке, издающаяся в Кабардино-Балкарии
 Адыгэ Хабзэ — адыгская (черкесская) этико-философская доктрина, свод неписаных правил и законов.

См. также 
 Адыги